Szwajcaria:
 Roveredo – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Moesa
 Roveredo – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia
 Roveredo Capriasca – miejscowość w gminie Capriasca w kantonie Ticino

Włochy:
 Roveredo di Guà – gmina
 Roveredo in Piano – gmina

Zobacz też:
 Rovereto